PEP est une abréviation pour désigner l'amphétamine

PEP peut être le sigle de :
 Parti de l'espoir et du progrès, un parti politique sénégalais,
 Plan d'épargne populaire,
 Phosphoénolpyruvate, un métabolite intermédiaire de la glycolyse et de la néoglucogenèse,
 Pression expiratoire positive,
 Profil Environnemental Produit,
 Programme d'Efficacité Personnalisé,
 Projectile à énergie pulsée,
 Propulsion électromagnétique pulsée,
 Pupilles de l'enseignement public, une association française reconnue d'utilité publique,
 Position d'équilibre parfaite,
 Transport de groupe PEP, en biologie cellulaire

et aussi :
 Performance Enhancing Proxy,
 Python Enhancement Proposals (propositions d'amélioration de Python), un genre de RFC pour le langage de programmation Python,
 Personal Eventing Protocol, une extension du protocole XMPP
 l'acronyme de  (en anglais) désignant le traitement post-exposition de l'infection au VIH (TPE)
 Politique et Philosophie, baccalauréat bi-disciplinaire de l'Université de Montréal (AESPEP)
 Policy Enforcement Point (XACML), en sécurité informatique
 Politically Exposed Person (personne politiquement exposée) un attribut donné (en valeur positive ou négative) dans les règles financières et bancaires pour le risque particulier à des personnes en vertu de leur statut public très bien ou très mal connoté.
 Positron Electron Project du Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford
 interaction pep, ou réaction proton–électron–proton, dans la chaîne proton-proton
 système PEP (Primary Entry Point) du Emergency Alert System (EAS), aux États-Unis

PEP est un code, qui signifie :
 aéroport de Peppimenarti dans le territoire du nord en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Autres :
 Propellants, Explosives, Pyrotechnics (Propellants Explos. Pyrotech.), une revue scientifique.
 code NYSE de l'action PepsiCo

Abréviation
Code